Die Düsseldorf Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis zum 24. Mai 2014 in Düsseldorf stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Nizza die Open de Nice Côte d’Azur gespielt, die genau wie die Düsseldorf Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Mónaco, im Doppel die Paarung Andre Begemann und Martin Emmrich.

Der an Position eins gesetzte Philipp Kohlschreiber setzte sich im Finale gegen Ivo Karlović aus Kroatien mit 6:2, 7:64 durch. Es war Kohlschreibers erster Saisontitel und sein erster Turniersieg seit zwei Jahren. In der Doppelkonkurrenz gewannen die an Position drei gesetzten Santiago González und Scott Lipsky, die das Endspiel mit 7:5, 4:6 und [10:3] gegen Martin Emmrich und Christopher Kas gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Düsseldorf Open 2014 fand am 17. und 18. Mai 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Düsseldorf Open 2014 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Düsseldorf